Recologne, commune française du Doubs
 Recologne, commune française de la Haute-Saône
 Recologne est un hameau de Ronchamp, commune française de la Haute-Saône

Voir aussi
Recologne-lès-Rioz, commune française de la Haute-Saône